Grijalva, folyó Guatemalában és Mexikóban
Grijalva, település Mexikó Chiapas államában, Arriaga községben
Grijalva, település Mexikó Chiapas államában, Escuintla községben